MXE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Maxton Laurinburg (Stati Uniti)
 mxe – codice ISO 639-3 della lingua mele-fila